Лос Чумас има више значења:

 Лос Чумас (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Чумас (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику